MXP ist die Abkürzung von:

 Mexikanischer Peso, die Währung von Mexiko (bis 1992, heute MXN)
 Flughafen Mailand-Malpensa (IATA-Code), ein Flughafen in Italien
 Media X-Press, eine Technologie

MXp steht für:

 MXp Pictures, eine Firma

MXP